Charles Murray peut désigner :

 Charles Murray,  de Dunmore (1661-1710), pair britannique ;
 Charles Murray (1783-1859),  Cathcart, gouverneur général du Canada-Ouest de 1846 à 1847 ;
 Charles Murray (1806-1895), écrivain et diplomate britannique ;
 Charles Murray (1841-1907),  de Dunmore, homme politique écossais ;
 Charles Murray (1864-1941), poète écossais ;
 Charles Murray (1872-1941), acteur américain  ;
 Charles Murray (1943-), politologue américain  ;
 Charles Murray, scénariste ;
 Charles Murray, boxeur américain.